Второй и заключительный сезон возобновлённого «Миссия невыполнима» изначально выходил в эфир по четвергам в 8:00—9:00 вечера на ABC с 21 сентября по 14 декабря 1989 года и по субботам в 8:00—9:00 вечера с 6 января по 24 февраля 1990 года.

В ролях

Серии 

{|class="wikitable" style="width:100%;"
|-style="color:#FFF"
! style="background: #1E661E"| №
! style="background: #1E661E"| #
! style="background: #1E661E"| Название
! style="background: #1E661E"| Режиссёр
! style="background: #1E661E"| Сценарист
! style="background: #1E661E"| Дата выходав эфир
! style="background: #1E661E"| Prod. No.
|-

|}

Примечания 

Сезоны телесериала «Миссия невыполнима»
Телесезоны США 1989 года
Телесезоны США 1990 года